Пье () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.

Персоналии 
 Пье, Жереми (род. 1989) — французский футболист, полузащитник клуба «Ницца».
 Пье, Луи-Эдуар-Франсуа-Дезире (1815—1880) — французский кардинал.
 Пье-оун, Пьяпонг (род. 1959) — футболист, таиландский нападающий.
 Сенгбе Пье (христианское имя Джозеф Чинкье; ок.1813—ок.1879) — африканец, захваченный работорговцами и возглавивший восстание пленных на испанском судне «Амистад».

Топонимы 
 Барсена-де-Пье-де-Конча — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Пье-д’Орецца — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Сен-Жан-Пье-де-Пор — город и коммуна во французском департаменте Атлантические Пиренеи, округ Байонна.

Прочее 
 
 Пье-руж — французский историко-культурный термин для описания группы левых европейского происхождения, поддерживавших Алжир во время войны за его независимость от Франции.